Dresden, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen
Bezirk Dresden, een van de 14 Bezirke (districten) van de Duitse Democratische Republiek

Dresden (Canada), een plaats in de Canadese provincie Ontario
Dresden (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Dresden (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Dresden (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Dresden (Verenigd Koninkrijk), een plaats en district in het Engelse graafschap Staffordshire

Dresden (film), een film van Roland Suso Richter
Dresden (schip), een passagiersschip dat in 1934 verging
Dresden (Jan Garbarek), een livealbum van Jan Garbarek